Quds arabischer Name für Jerusalem

Siehe auch:
 al-Quds
 die Astan-e Qods-e Razavi sowie die Zentralbibliothek von Astan Quds Razavi und der Gebäudekomplex des Imam-Reza-Schreins 
 Quds-Einheit, Spezialeinheit der iranischen Revolutionsgarden